Helen of Troy steht für:
 den Originaltitel des Filmes Die schöne Helena (Film) (1965)
 den Originaltitel des Filmes Helena von Troja (2003)